Hudáková ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anette Emma Hudáková (* 1998), slowakische Handballspielerin 
 Nina Hudáková (* 2004), slowakische Eishockeyspielerin
 Paulína Hudáková (* 1998), slowakische Unihockeyspielerin